Rosario – miasto we wschodniej Argentynie
 Rosario – miasto w Meksyku
 Rosario – rzeka w Urugwaju
 Rosario − miasto w departamencie Colonia w Urugwaju
 Rosario – angolski piłkarz